Emmanuel Itier (1967–) – attore, regista e produttore cinematografico francese
Pierre Itier (XIV secolo) – un cardinale francese